Гринсберг () — название нескольких населённых пунктов в США:

Населённые пункты США 
  — город в Индиане.
  — город в Канзасе.
  — город в Кентукки.
 Гринсберг — городок в Луизиане.
 Гринсберг — город в Пенсильвании.

См. также 
 Грин
 Гринс
 Гринсвилл
 Гринберг
 Гринап
 Гринкасл